Altenstadt kan henvise til:

 Tyskland
 Altenstadt (Hessen) – kommune i Wetteraukreis, Hessen
 Altenstadt (Iller) – købstad i Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Altenstadt (Oberbayern) – kommune i Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Altenstadt an der Waldnaab – kommune i Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern

 forvaltningsfællesskab
 Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt (Schwaben) – i Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt (Oberbayern) – i Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

 Østrig
 Altenstadt, Feldkirch – en bydel af Feldkirch, Vorarlberg